Департамент Сускес  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 9199 км². По данным национального института статистики и переписи на 2010 год численность населения была 3791 против 3628 человек в 2001 году, что составило рост на 4,5%. Плотность населения — 0,41 чел./км².

Административный центр — Сускес.

География 
Департамент расположен на западе провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Ринконада
 на северо-востоке — с департаментом Кочинока
 на востоке и юге — с провинцией Сальта
 на западе — с Чили

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Сускес
Катуа
Корансули

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй